XIV чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд проходив у трьох дивізіонах. Турнір у Суперлізі проходив  з 9 жовтня 2004 по 17 квітня 2005 року за участі 8 команд. Чемпіоном України став черкаський «Круг». Також по вісім команд виступали у вищій і першій лігах.

Суперліга

Система проведення чемпіонату 
Змагання команд Суперліги складалися з попереднього і фінального етапів. На попередньому 8 команд провели чотириколовий турнір по системі з роз'їздами спареними матчами. 4 кращих вийшли у фінальний етап, в якому по турової системі в 4 кола розіграли призові місця.

Попередній етап

Фінальний етап

За 1-4 місця

За 5-8 місця 

 На фінальному етапі враховувалися всі очки, набрані в іграх попереднього етапу

Перехідні гри за право грати в Суперлізі 
Серія до 3-х перемог

Склади 
 «Круг» (Черкаси): Марченко Марина (1985), Кривобогова Антоніна (1986),  (1986), Цокур Ганна (1984), Савенчук Ольга (1988), Євсікова Ганна (1981), Богмацер Юлія (1984), Сидоренко Олена (1974, ліберо), Трушкіна Ірина (1986), Швачка Ірина (1980). Головний тренер — , тренери — Садовський Юрій (1961), Остапенко Микола (1953).

 «Джінестра» (Одеса): Ковальчук Ганна (1979), Оболонська Світлана (1978, ліберо), Чміль Дар'я (1983), Сілецька Тетяна (1981), Рихлюк Олеся (1987), Оніпко Олена (1977), Старцева Дар'я (1982), Приходько Катерина (1983), Живаго Ірина (1986), Федоренко Катерина (1987), Веріна Світлана (1986), Бейкун Оксана (1981), Душкевич Євгенія (1979), Смірнова Катерина (1984), Сметанюк Ганна (1987), Захарчук Наталія (1987), Купчишина Інна (1987), Каташинська Марія (1987), Афанасьєва Ольга (1989), Шванська Світлана (1990), Кострубицька Анастасія (1989). Головний тренер — Філіштинський Ігор (1958).

 «Хімволокно-Спартак» (Черкаси): Королькова Марина (1989), Вовченко Яна (1987), Грибан Мирослава (1979), Малишева Альона (1984), Крутько Алла (1985), Мудрицька Тетяна (1985), Фарінюк Віта (1985), Перетятько Олександра (1984), Стихарна Ксенія (1983, ліберо), Кулик Катерина (1989), Щербак Марта (1988), Мерьожина Євгенія (1986), Кужильна Олена (1989), Горденко Ірина (1989), Сайко Альона (1989). Головний тренер — Мрачковський Юрій (1951), старший тренер — Гостіщева Ольга (1978), тренер — Новгородченко Тетяна (1961).

4. «Галичанка»: Чернецька Наталія (1985), Кодола Надія (1988), Козиряцька Олена (1981),  (1989),  (1984), … Головний тренер — Романович Андрій.

5 «Іскра-Педуніверситет»: Литвиновська Тетяна, …

6. «Сєвєродончанка»: Мельник Олена (1980), Стразова Світлана (1973), Матушкіна Анна (1987), Буртова Олена (1973), Підлісна Катерина (1973), Піддубна Анна (1983), Лукащук Ірина (1982), Нанівська Оксана (1981), Якушева Юлія (1973), Цоліна Людмила (1984), Курило Оксана (1978), Гричук Юлія (1978), Юрченко Віра (1982), Артемова М. (1989), Кущ Альона (1984), Окунь Оксана (1978), Леонтьєва (1989). Головний тренер — Лащенов Федір (до січня), Бєлік Олег (з лютого); тренери — Валерій Зезюлін, Олексій Носовець, Валентин Бєлобородько.

7. ЗДІА: Гейко Ольга (1988), Нечателюк Тетяна (1985), Вергун Ольга (1988), Дороніна Ольга (1981), …

8. «Медіка-ШВСМ»: … Головний тренер — Люгайло Станіслав (1938)

Вища ліга

Попередній етап

За 1-4 місця

За 5-8 місця

Перехідні гри за право грати у вищій лізі 
Серія до 3-х перемог

Перша ліга

Попередній етап

Підгрупа А

Підгрупа Б

Фінальний етап

За 1-4 місця

За 5-8 місця

Примітки

Посилання 
 
 

Жіночі волейбольні змагання в Україні
2005 в українському спорті
2004 в українському спорті